Strada statale 95 – strada statale polacca
 Strada statale 95 di Brienza